Obu bezeichnet:

 Ōbu, Stadt in der Präfektur Aichi auf Honshu, der Hauptinsel von Japan

OBU steht für:
 On-Board-Unit (Mautsystem), ein Gerät, das in Lastkraftwagen eingebaut wird, um die automatische Abrechnung in einem Mautsystem zu ermöglichen
 On-Board-Unit, elektronische Fahrzeugeinrichtungen zur Kommunikation mit der Umwelt
 Oxford Brookes University

Ōbu ist der Familienname folgender Personen:
 Shun Ōbu (* 1992), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Haus OBU

Abkürzung